O termo Peterborough pode referir-se a:
Peterborough, cidade do Canadá, capital do Condado de Peterborough, na província de Ontário
Peterborough, cidade da Inglaterra, no condado de Cambridgeshire
Peterborough, cidade dos Estados Unidos, no estado de New Hampshire
Peterborough, cidade da Austrália, no estado de Austrália Meridional
Peterborough, cidade da Austrália, no estado de Vitória
 
Desambiguação